Ouders Vrucht (Soesterberg), gemeentelijk monument in Soesterberg (gemeente Soest)
 Ouders Vrucht (Willeskop), langhuisboerderij in Willeskop (gemeente Montfoort)